

Результаты соревнований

Мужчины 

Зачёт AFU

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 08.09.2018
|  Кардрона
| Биг-эйр
|  Крис Корнинг
|  Такэру Оцука
|  Монс Рёйсланн
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 03.11.2018
|  Модена
| Биг-эйр
|  Такэру Оцука
|  Крис Корнинг
|  Калле Ярвилехто
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 24.11.2018
|  Пекин
| Биг-эйр
|  Свен Тургрен
|  Такэру Оцука
|  Клеменс Миллауэр
| align=center | 
|-
| align=center | 4
| align=center | 08.12.2018
|  Куппер-Маунтин
| Хафпайп
|  Скотти Джеймс
|  Тоби Миллер
|  Чейз Джоси
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 21.12.2018
|  Сикрет-Гарден
| Хафпайп
|  Ян Шеррер
|  Рука Хирано
|  Юто Тоцука
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 21.12.2018
|  Сикрет-Гарден
| Слоупстайл
|  Такэру Оцука
|  Никлас Маттссон
|  Влад Хадарин
| align=center | 
|-
| align=center | 7
| align=center | 12.01.2019
|  Крайшберг
| Слоупстайл
|  Монс Рёйсланн
|  Крис Корнинг
|  Хироаки Кунитакэ
| align=center | 
|-
| align=center | 8
| align=center | 18.01.2019
|  Лакс
| Слоупстайл
|  Крис Корнинг
|  Столе Саннбек
|  Мориц Тёнен
| align=center | 
|-
| align=center | 9
| align=center | 19.01.2019
|  Лакс
| Хафпайп
|  Скотти Джеймс
|  Юто Тоцука
|  Джейк Пэйтс
| align=center | 
 |-
| align=center | 10
| align=center | 26.01.2019
|  Зайзер-Альм
| Слоупстайл
|  Маркус Улимстад
|  Лайон Фаррелл
|  Стиан Клейвдал
| align=center | 
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#FFFFFF | 2019
| bgcolor=#FFFFFF |  Парк-Сити
| colspan=5 align=center bgcolor=#FFFFFF | Чемпионат мира
|-
| align=center | 11
| align=center | 15.02.2019
|  Калгари
| Хафпайп
|  Юто Тоцука
|  Рука Хирано
|  Дерек Ливингстон
| align=center | 
|-
| align=center | 12
| align=center | 09.03.2019
|  Маммот-Маунтин
| Слоупстайл
|  Редмонд Джерард
|  Джадд Хэнкис
|  Руки Тобита
| align=center | 
|-
| align=center | 13
| align=center | 09.03.2019
|  Маммот-Маунтин
| Хафпайп
|  Юто Тоцука
|  Патрик Бургенер
|  Дерек Ливингстон
| align=center | 
|-
| align=center | 14
| align=center | 16.03.2019
|  Квебек
| Биг-эйр
|  Сеппе Смитс
|  Калле Ярвилехто
|  Йонас Бёзигер
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 17.03.2019
|  Квебек
| Слоупстайл
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 22.03.2019
|  'Осло
| Биг-эйр
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|}

Зачёт PARЗачёт SBX

Женщины 

Зачёт AFUЗачёт PAR

Зачёт SBX

 Смешанные команды 

 Порядок начисления очков 

 Зачёт кубка мира 

 Мужчины 

 Женщины 

 Зачёт кубка наций 

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |Общий зачёт

|}

Достижения 

Первая победа в карьереПервый подиум в карьере

'''Победы на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2018/2019
Кубок мира по сноуборду